Châtenay (Ain)
 Châtenay (Eure-et-Loir)
 Châtenay (Isère)
 Châtenay (Saône-et-Loire)
ook:
 Châtenay-en-France, Val-d'Oise
 Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine
 Châtenay-sur-Seine, Seine-et-Marne
zonder accent:
 Chatenay-Vaudin, Haute-Marne
 Chatenay-Mâcheron, Haute-Marne